The Amazing Spider-Man () — серия комиксов о супергерое Человеке-пауке, которая издавалась Marvel Comics с 1963 по 2012 года. Первые 38 выпусков создавались силами Стэна Ли и Стива Дитко. После над серией работало множество известных писателей и художников. Комикс закончил свою нумерацию в ноябре 1998 года на выпуске #441. Второй том пережил 58 выпусков (до ноября 2003), а затем вернулась оригинальная нумерация (с 500 выпуска).

Серия была закончена в декабре 2012 года на выпуске #700. Основной серией комиксов о Человеке-пауке стала The Superior Spider-Man, первый выпуск которой вышел в январе 2013 года. Серия комиксов вернулась в декабре в виде пяти выпусков с нумерацией 700.1 — 700.5. Третий том серии вернулся в апреле 2014 года с Питером Паркером и новой нумерацией. С декабря 2015 года начался четвёртый том. С июля 2018 году начался пятый том. С апреля 2022 года начался шестой том.

По мотивам комикса были созданы мультсериалы, компьютерные игры и фильмы.

История издания 
Впервые Человек-паук появился в 15 выпуске комикса Amazing Fantasy (август 1962). Производство комикса было остановлено, но 15 выпуск был принят очень позитивно, а его продажи стали одними из самых больших, которые были у Marvel в то время, в результате чего в марте 1963 года издательство запустило серию комиксов The Amazing Spider-Man, целиком посвящённую Человеку-пауку.

Персонаж был придуман Стэном Ли и Стивом Дитко, которые и создали первые 38 выпусков комикса с 1963 по 1966 года. Дитко ушёл после 38 выпуска, а Ли остался сценаристом до 100 выпуска. С тех пор над приключениями одного из главных героев Marvel работало большое количество писателей и художников.

The Amazing Spider-Man — главная серия комиксов о Человеке-пауке, которая оставалась единственной, комиксы которой выходили раз в месяц до тех пор, пока в 1976 году Marvel не запустила Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. С тех пор было выпущено много побочных серий комиксов о Человеке-пауке, но новые персонажи и злодеи были представлены именно в The Amazing Spider-Man, и все главные события происходили в этом комиксе. Серию продолжали выпускать до 441 выпуска (ноябрь 1998), после чего Marvel перезапустила её с 1 номера в качестве 2 тома (январь 1999), но на 40-летие Человека-паука вновь вернулась оригинальная нумерация, начиная с 500 выпуска (декабрь 2003).

Amazing Spider-Man vol. 3 (2014) 
После окончания Превосходного Человека-паука издатели Marvel решили воскресить Питера и продолжить оригинальное издание третьим томом. Художником был выбран Умберто Рамос (Humberto Ramos), а писателем — Дэн Слотт (Dan Slott). История начинается с того, что читатель переносится на много лет назад, в тот самый день, когда Питера Паркера впервые укусил подопытный паук. Выясняется, что перед смертью паук успел передать свои способности ещё и девушке по имени Синди Мун, которая была вместе с Питером на той судьбоносной экскурсии в лаборатории.

Amazing Spider-Man vol. 4 (2015) 
После событий Тайных Войн 2015 года, ряд комиксов о Человеке-Пауке или связанных с ним, были возобновлены или созданы в рамках события «All-New, All-Different Marvel». Среди них и The Amazing Spider-Man, который был возобновлён. Комикс в первую очередь фокусируется на Питере Паркере, который продолжает возглавлять Parker Industries, работающую по всему миру, и стал успешным бизнесменом.

Также сейчас Паркер принимает активное участие в глобальном событии Вторая Гражданская Война и готовится принять участие в событии «Вновь среди живых»!

Amazing Spider-Man vol. 5 (2018) 
В марте 2018 года было объявлено, что писатель Ник Спенсер будет писать основную полумесячную серию The Amazing Spider-Man, начиная с нового номера 1, заменив многолетнего писателя Дэна Слотта, в рамках перезапуска "Свежего старта" в июле. Первый пятисерийный сюжетный цикл назывался "Back to Basics". В ходе сюжета "Back to Basics" был представлен Киндред, таинственный злодей, имеющий некоторое отношение к прошлому Питера. Первой крупной историей Спенсера была "Охота", которая продолжалась с 16 по 23 выпуск. В конце истории умер давний злодей Человека-паука Крэйвен-Охотник, его заменил его сын-клон, Последний сын Крэйвена.

The Amazing Spider-Man #45 положил начало истории Sins Rising, в которой воскресший Пожиратель Грехов воплотил в жизнь планы Киндреда по очищению мира от греха, в частности, от греха Нормана Озборна. История завершилась в выпуске 49, выпуске 850 в нумерации наследия, в котором Человек-паук и Зеленый Гоблин объединились, чтобы победить Пожирателя грехов. История "Последние останки" началась в выпуске 50 и завершилась в выпуске 55, в нем планы Киндреда воплотились в жизнь, когда он мучил Человека-паука. Выпуски 50, 51, 52, 53 и 54, посвящены Ордену Паутины, новой фракции людей-пауков, состоящей из Джулии Карпентер (Мадам Паутина), Майлза Моралеса (Человек-паук), Гвен Стейси (Паук-призрак), Синди Мун (Шёлк), Джессики Дрю (Женщина-паук) и Ани Коразон (Девушка-паук). История также показала, что Киндред - это Гарри Озборн. Last Remains также получил два выпуска под названием Last Remains Post-Mortem.

Ник Спенсер завершил свой цикл историей "Зловещая война", которая вышла в The Amazing Spider-Man #74 (номер наследия 875). В этой истории было сделано несколько отступлений от мифологии Человека-паука, включая то, что Киндред все это время был Габриэлем и Сарой Стейси, тот факт, что близнецы Стейси на самом деле были генетически созданными существами, использующими ДНК Нормана Озборна и Гвен Стейси, что Гарри Озборн, вернувшийся в Brand New Day, на самом деле был клоном, и что Норман заключил сделку с Мефисто, где он продал душу Гарри демону. История закончилась смертью клона Гарри, Габриэля и Сары и освобождением души настоящего Гарри из хватки Мефисто.

После ухода Спенсера из книги Marvel объявила о "Запредельной" эре Человека-паука, которая начнется в The Amazing Spider-Man #75. Книга вернётся к формату, который был у нее во время Brand New Day, и в ней будет сменный состав авторов, включая Келли Томпсона, Саладина Ахмеда, Коди Зиглара, Патрика Глисона и Зеба Уэллса. Книга также будет выходить три раза в месяц. "Beyond" будет посвящена Бену Рейли, который снова возьмёт на себя роль Человека-паука, но при поддержке корпорации Beyond. Питер также заболевает и не может быть Человеком-пауком, поэтому он дает Бену свое благословение на продолжение роли главного Человека-паука.

Amazing Spider-Man vol. 6 (2022) 
В январе 2022 года было объявлено, что сценарист Зеб Уэллс и Джон Ромита-младший будут работать над перезапуском The Amazing Spider-Man, доведя количество томов этой серии до шестого. Перезапуск включает в себя как унаследованную нумерацию #900, так и 60-летие персонажа.

27 апреля 2022 года вышел 1 выпуск 6 тома.

Примечания

Ссылки 
 
 Данные о продажах отдельных выпусков на The Comics Chronicles
 Галерея обложек The Amazing Spider-Man

Комиксы 1963 года
Комиксы о Человеке-пауке
Комиксы Стива Дитко
Комиксы Джона Бирна